Ел Ултимо Тирон има више значења:

 Ел Ултимо Тирон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ултимо Тирон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику